Мелекеок (пал. Melekeok) — штат в Республике Палау. Расположен на острове Бабелтуап. 

В штате Мелекеок находится крупнейшее в Микронезии пресноводное озеро Нгардок с небольшой популяцией гребнистых крокодилов. У побережья штата обитают редкие виды акул, взятые правительством под охрану. Нетронутая дикая природа и песчаные пляжи являются хорошим стимулом для развития туризма.

Население штата по данным последней переписи (2005) составляло 391 чел. Из них в деревне Мелекеок проживало 271 чел. В штате также находятся деревни Ертонг, Нгебурх, Нгеремехелух, Нгермелех, Нгерубесанг, Нгерулинг. Жители занимаются сельским хозяйством, рыбной ловлей, туристическим бизнесом.

В 2006 году в посёлок Нгерулмуд, построенный в этом же штате в 2 км от деревни Мелекеок, была перенесена столица страны.

Губернатор штата Лазарус Кодеп имеет резиденцию в деревне Мелекеок.

Примечания

Ссылки 
 Штат Мелекеок на официальном сайте Палау
 Мелекеок на туристическом портале

Штаты Палау